Anarbudas är ett släkte av fjärilar. Anarbudas ingår i familjen bastardsvärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bastardsvärmare
Anarbudas